Триго има више значења:
 Округ Триго (Канзас)
 Триго (Висконсин)
 Триго (Монтана)